Ви́ктор Бондаре́нко:
 Бондаренко, Виктор Александрович (род. 1950) — российский бизнесмен.
 Бондаренко, Виктор Анатольевич (1936—2020) — советский и российский учёный-механик.
 Бондаренко, Виктор Дмитриевич (род. 1956) — директор Департамента аттестации кадров Министерства образования и науки Украины.
 Бондаренко, Виктор Иванович (род. 1949) — советский футболист, российский тренер по футболу.
 Бондаренко, Виктор Степанович (род. 1943) — советский хозяйственный деятель, украинский политик.